Sali Mali – brytyjski serial animowany o małej dziewczynce imieniem Sali Mali. 

Sali Mali ma swojego małego przyjaciela – kawkę o imieniu Gapek (walijski Jac Do). W starszej polskiej wersji lektorskiej i dubbingowej kawka występuje jako ptaszek Staszek. Gapek jest psotnym i zabawnym ptaszkiem, którego Sali Mali kocha nad życie. .

Wersja polska

Dubbing 1 
Wersja emitowana w Wieczorynce na TVP1.
Wersja polska: TVP AGENCJA FILMOWA
Opowiadała: Teresa Lipowska

Dubbing 2 
Opowiadała: Aleksandra Rojewska

Lektor 
Angielski dubbing i polski lektor.

DVD 
Serial został wydany na DVD. Dystrybucja: Demel

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane